Риу-Прету-да-Эва () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Риу-Прету-да-Эва. Население составляет 25 719 человека на 2010 год. Занимает площадь 5 813,22 км². Плотность населения — 4,42 чел./км².

Праздник города — 31 марта.

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Президенти-Фигейреду
 на востоке — муниципалитет Итапиранга
 на юго-востоке — муниципалитет Итакуатиара
 на юго-западе — муниципалитет Манаус

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 30 530 жителей.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас